Obhájcem titulu byl srbský první hráč světa Novak Djoković, kterého v semifinále porazil Roger Federer.

Dvojnásobný vítěz a druhý nasazený Rafael Nadal vypadl poprvé po sedmi letech na grandslamu již ve druhém kole, když v pětisetovém zápase nestačil na 100. hráče světové klasifikace Lukáše Rosola.

Poprvé od roku 1938 nepostoupil žádný Australan do druhé kola. Všichni čtyři australští tenisté Lleyton Hewitt, Bernard Tomic, Matthew Ebden a Marinko Matosevic skončili v úvodní fázi.<ref>[http://www.sgvtribune.com/sports/ci_20961300/no-australian-men-reach-2nd-round-wimbledon Rarity: No Aussie men in 2nd round at Wimbledon], sgvtribune.com, 28.6.2012</ref>

30. června šestnáctý nasazený Chorvat Marin Čilić zdolal ve třetím kole Američana Sama Querreyho po pětisetové bitvě 7–6(8–6), 6–4, 6–7(2–7), 6–7(3–7) a 17–15. Čas utkání činil 5 hodin a 31 minut, což znamenalo druhý nejdelší zápas ve Wimbledonu, když jej předstihlo pouze nejdelší utkání historie tenisu v roce 2010. Stejný den pak skončilo čtyřsetové utkání mužské dvouhry mezi Britem Andy Murraym a Kypřanem Marcosem Baghdatisem ve 23.02 hodin místního času, čímž se stalo nejdéle hraným zápasem do nočních hodin v historii turnaje.

Vítězem se stal Švýcar a třetí nasazený Roger Federer, který ve finále zdolal Brita Andy Murrayho ve čtyřech sadách. Připsal si tak sedmý wimbledonský triumf, čímž vyrovnal rekord Američana Peta Samprase. Celkově se jednalo o jeho sedmnáctý grandslam. Výhra mu v následné pondělní klasifikaci žebříčku ATP zajistila návrat první místo, čímž také vyrovnal Samprasův rekord setrvání 286 týdnů na první příčce. Murray byl prvním britským finalistou od roku 1938.

 Nasazení hráčů 
  Novak Djoković (semifinále)
  Rafael Nadal (2. kolo)
  '''Roger Federer (vítěz)
  Andy Murray (finále)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (4. kolo)
  Mardy Fish (4. kolo)
  John Isner (1. kolo)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  Marin Čilić (4. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Bernard Tomic (1. kolo)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)
  Radek Štěpánek (3. kolo)
  Julien Benneteau (3. kolo)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Florian Mayer (čtvrtfinále)
  Kevin Anderson (1. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce

3. sekce 

| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= F Verdasco
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= G Žemlja
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= X Malisse
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=77
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= G Simon
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=65
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{Nowrap| R Federer}}
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=63
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=78
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=66
| RD3-score02-5=1

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= F Verdasco
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=3
| RD3-seed04=
| RD3-team04= X Malisse
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5=6

| RD4-seed01=3
| RD4-team01={{Nowrap| R Federer}}
| RD4-score01-1=77
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= X Malisse
| RD4-score02-1=61
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=3
| RD4-score02-5=
}}

4. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= J Isner
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=79
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=67
| RD1-score01-5=5
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Falla
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=67
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=79
| RD1-score02-5=7

| RD1-seed03=
| RD1-team03= P Lorenzi
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=77
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04= N Mahut
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= I Andrejev
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=79
| RD1-score05-4=7
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= O Golding
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=67
| RD1-score06-4=5
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= D Istomin
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=8
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= A Seppi
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=26
| RD1-team09= M Južnyj
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= D Young
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= D Ferrer
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= D Brown
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= M Bachinger
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= W Odesnik
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=77
| RD1-score05-4=3
| RD1-score05-5=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= B Phau
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=63
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Baker
| RD1-score07-1=61
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= A Roddick
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= K Nišikori
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Kukuškin
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Kuzněcov
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= F Serra
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Soeda
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= I Kunicyn
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= R Haase
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=63
| RD1-score15-4=5
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= JM del Potro
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=7
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= D Ferrer
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=61
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= B Phau
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=61
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= A Roddick
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= K Nišikori
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= F Serra
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= G Soeda
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= JM del Potro
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=1
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= D Ferrer
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=710
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= A Roddick
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=68
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= K Nišikori
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=9
| RD3-team04=

 6. sekce 

 7. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J-W Tsonga| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= L Hewitt
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=8
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=62
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=10

| RD1-seed05=
| RD1-team05= L Lacko
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Ungur
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= J Melzer
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=8
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= S Wawrinka
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=62
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= B Tomic
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=4
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Goffin
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Levine
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Beck
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=78
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=2
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= J Ward
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= P Andújar
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=61
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= M Fish
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J-W Tsonga
| RD2-score01-1=63
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=3
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= L Lacko
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J Melzer
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=4

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= D Goffin
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J Levine
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=3
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= J Ward
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=77
| RD2-score07-5=3
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= M Fish
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=63
| RD2-score08-5=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3='''78
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= L Rosol
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=66
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= B Baker
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=64
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=27
| RD4-team02=

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012